K-klass eller Klass K kan avse:

Klass K – en spektraltyp för klassifikation av stjärnor, se  Spektraltyp#Primär klassindelning

Sjöfart
 K-klass (Acasta) – en klass av 20 jagare byggda för brittiska flottan 1911–1912
 J, K- och N-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av åtta jagare
 K-klass (kryssare) – en tysk fartygsklass bestående av tre kryssare